Die Atlantis-Erweiterung zum Catan-Brettspiel von Klaus Teuber erschien 2005 zusammen mit der Gold-Edition und wurde in den Warenhäusern der Metro-Handelskette verkauft.

Inhalt 

 38 in Folie verpackte Ereigniskarten
 Stanzbögen mit herauslösbarem Material:
 30 Sturmflutmarker, Rückseite rot
 30 Sturmflutmarker, Rückseite Goldstück
 1 Karte Hafenmeister
 7 Stadtmauern
 6 Burgen
  6 runde Scheiben, werden beim Herauslösen der Burgen erhalten (zur freien Verfügung)
 5 Spezialistenkarten
 1 Doppelplättchen mit 2 Würfeln 1 und 6
 4 Hexfelder:
  1× Vorderseite Dschungel, Rückseite Sumpf
  1× Vorderseite Vulkan, Rückseite Gebirge mit Quelle
  1× Vorderseite Zitadelle, Rückseite Hügelland mit Fluss
  1× Vorderseite Wüste, Rückseite blanko
 1 Spielregel (8 Seiten)

Folgende Szenarien und Varianten sind mit dem Material spielbar:
 Szenarien:
 Atlantis  von Stefan Röse (redaktionell überarbeitet) auch enthalten im Buch zum Spielen
 Im Dschungel  ein ausgegliederter Teil des „Wüstenreiter“-Szenarios aus dem Buch zum Spielen

 Varianten:
 Burgen auf Catan von Fritz Gruber – auch enthalten im Buch zum Spielen
 Ereignisse auf Catan – auch einzeln erhältlich und ab 2007 in Händler & Barbaren
 Der große Fluss – auch zeitweilig erhältlich als Giveaway und später in modifizierter Form in Händler & Barbaren aufgenommen
 Der Hafenmeister- auch in Händler & Barbaren aufgenommen
 Die magische 7 von Silke Dennenmoser – auch enthalten im Buch zum Spielen
 Die Spezialisten von Stefan Risthaus – auch enthalten im Buch zum Spielen
 Die Stadtmauern – ein ausgegliederter Teil der Städte & Ritter-Erweiterung
 Vulkane auf Catan von Bastian Schulz – auch enthalten im Buch zum Spielen

Übersetzungen 

 Tschechisch: Osadníci Atlantis (bei Albi)

Einzelnachweise

Weblinks 
 catan.de: FAQ

Spiel von Klaus Teuber
Spiel 2005
Brettspiel
Spiel mit Strategie und Zufall
Catan
Fiktive Welt